ID4 est l'abréviation du nom du film Independence Day qui se déroule un 4 juillet.
 ID.4 est le nom d'un véhicule électrique du constructeur automobile Volkswagen.